Un pope est un prêtre orthodoxe.

Nom de famille 

 Alexander Pope (1688-1744), poète anglais ; 
  (1849-1924), peintre et sculpteur américain ;  
 Allen Lawrence Pope (1929-), pilote de l'armée de l'air américaine ;
 Arthur Upham Pope (1881-1969), iranologue américain ;
 Bill Pope (1952-), directeur de la photographie américain ;
 Brooklyn Pope (1989-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Bryson Pope (1990-), joueur français de basket-ball ;
 Byron Pope (1989-), coureur cycliste bélizien ;
 Carly Pope (1980-), actrice canadienne ;
 Carole Pope (née en 1946), chanteuse et musicienne américaine ;
 Cassadee Pope (1989-), chanteuse américaine ;
 Clarence Pope (1929-2012), ecclésiastique américain ;
 Clifford Hillhouse Pope (1899-1974), herpétologiste américain ;
 David Pope (1962-2016), joueur américain de basket-ball ;
 Derrick Pope (1961-), joueur franco-américain de basket-ball ;
 Dick Pope (1947-), directeur de la photographie britannique ;
 Dudley Pope (1925-1997), écrivain britannique ;
 Eddie Pope (1973-), footballeur américain ;
 Franklin Leonard Pope (1840–1895), ingénieur, explorateur et inventeur américain ;
 George Uglow Pope (1820-1908), missionnaire et indianiste canadien ;
 Jeff Pope (19?-), producteur et scénariste britannique ;
 Jeremy Pope (1992-), acteur et chanteur de théâtre américain ;
 Jessie Pope (1868-1941), poétesse anglaise ;
 
  John Pope (1822-1892), officier de l'Union durant la guerre de Sécession ;
 John Henry Pope (1819-1889), entrepreneur et homme politique canadien ;
 John Russell Pope (1874-1937), architecte américain ;
 LeRoy Pope (1765-1844), éminent planteur et avocat américain ;
 Lucas Pope (19?-), concepteur américain de jeu vidéo ;
 Mark Pope (1972-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Mildred Pope (1872-1956), linguiste et universitaire britannique ;
 Nick Pope (né en 1992), footballeur international anglais ; 
 Nicholas Pope (1984-), joueur de basket-ball français ;
 Odean Pope (1938-), musicien de jazz américain ;
 Paul Pope (1970-), auteur de bande dessinée américain ;
 Ron Pope (né en 1983), musicien américain ;
 Ronald Pope (1920-1997), sculpteur britannique ;
 Rufus Henry Pope (1857-1944), député et sénateur canadien ; 
 Saxton Pope (1875−1926), médecin américain ;
 
 Tony Pope (1947-2004), acteur américain ;
 William Jackson Pope (1870-1939), chimiste anglais.

Toponyme 
 Pope, village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Pope, village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
 Pope, village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška ;
 Pope Air Force Base, base aérienne située à Fayetteville en Caroline du Nord aux États-Unis ;
 Pope (Mississippi), village aux États-Unis.